Hamarnja (ukrainisch ; russisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Hamarnja (Dunajiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi
 Hamarnja (Kaniw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw
 Hamarnja (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn